«На100ящий» — второй студийный альбом ST на биты Nel'a, записанный на Phlatline Records и выпущенный 11 февраля 2011 года на «Soyuz Music». Альбом дебютировал на 24 позиции российского чарта продаж. На композиции «Рэп не штампуется», «Девочка с периферии» и «Завяжи мои глаза» были сняты видеоклипы.

Список композиций

Рецензии 
 — пишет Руслан Муннибаев на сайте Rap.ru

Интересные факты 
 Изначально релиз был запланирован на 23 декабря 2010 года, но был отложен по состоянию здоровья артиста, которому требовалась срочная операция.
 Во втором альбоме, как и в первом, ST записал совместный трек с Guf'ом.

Примечания 

Альбомы ST